Gratianus római császár
 Gratianus (kánonjogász)